Авога́дро — итальянская фамилия (см. Авогадро (род)). Известные носители:
 Авогадро, Альберт (1149—1214) — итальянский католический епископ.
 Авогадро, Амедео (1776—1856) — итальянский учёный.

См. также 
 Число Авогадро
 Авогадро — кратер на обратной стороне Луны.